Агдестейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Агдестейн, Симен (род. 1967) — норвежский шахматист (гроссмейстер) и футболист.
 Агдестейн, Эспен (род. 1965) — норвежский бизнесмен и шахматист (мастер ФИДЕ). Старший брат С. Агдестейна.